Бока се може односити на:

 Бока которска, област у Црној Гори
 Бока (Сечањ), место у општини Сечањ
 Бока (Немачка), општина у немачкој савезној држави Тирингија
 Бока (Новара), насеље у Италији у округу Новара, региону Пијемонт
 Бока Јуниорс,
 Бока Ратон, град у америчкој савезној држави Флорида.
 Бока д'Енца, насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Илустровани календар Бока